Montenegros førstedivision i fodbold (montenegrinsk:Prva crnogorska fudbalska liga) er den bedste fodboldrække i Montenegro for herrer. Den er ledet af Montenegros fodboldforbund. 12 hold er en del af denne liga. Vinderen af Montenegros førstedivision i fodbold kommer ind i UEFA Champions League kvalifikationsrunde nummer 2. 2. pladsen og vinderen af den nationale cup kommer ind i UEFA Europa Leagues første runde. Sidstepladsen rykker ned i Montenegros andendivision i fodbold.

Mestre og topscorere

Præstationer af de respektive klubber 

Førstedivision i fodbold
Etableret i 1992
Fodboldligaer